

Geografia

Romania 
 Bogdănești, comune del distretto di Bacău
 Bogdănești, comune del distretto di Suceava
 Bogdănești, comune del distretto di Vaslui

Moldavia 
 Bogdănești, comune del distretto di Briceni